

Geografia 
 Cabañas (departamento) — departamento de El Salvador
 Cabañas (Guatemala) — cidade da Guatemala
 Cabañas (Copán) — município de Honduras
 Cabañas (La Paz) — município de Honduras
 Cabañas Raras — município da Espanha
 Cabañas de Yepes — município da Espanha
 Cabañas de Polendos — município da Espanha
 Cabañas de Ebro — município da Espanha
 Cabañas de Sayago — município da Espanha
 Cabañas del Castillo — município da Espanha
 Cabañas de la Sagra — município da Espanha
Cabanas (Galiza) — conhecida em espanhol como Cabañas

Pessoas
 Salvador Cabañas — futebolista paraguaio;
 José Trinidad Cabañas — militar e político hondurenho
 Juan Bautista Aznar-Cabañas — político espanhol

Outros
 Hospício Cabañas — hospital e Patrimônio Mundial mexicano

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes